Gravel Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Gravel Island (Maine)
 Gravel Island (Lucas County, Ohio)
 Gravel Island (Hancock County, Maine)
 Gravel Island (Dukes County, Massachusetts)
 Gravel Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Gravel Island (Chippewa County, Michigan)
 Gravel Island (Mackinac County, Michigan)
 Gravel Island (Chippewa County, Wisconsin)
 Gravel Island (Door County, Wisconsin)
 Gravel Island (Halifax County, Nova Scotia)